Litzenburger  ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl Litzenburger (1912–1997), deutsch-französischer Architekt.
 Roland Peter Litzenburger (1917–1987), deutscher Grafiker, Maler und Bildhauer